Andrzej Rzeszutek (ur. 1991) – polski zawodnik w skokach do wody
 Emil Rzeszutek (1940–1997) – polski duchowny katolicki, rektor seminarium duchownego "Hosianum" w Olsztynie
 Zdzisław Rzeszutek (1918–1998) – polski zakonnik, kapucyn, biblista, tłumacz Pisma Świętego z języków oryginalnych